Watling ist der Familienname folgender Personen:

 BJ Watling (* 1985), neuseeländischer Cricketspieler
 Deborah Watling (1948–2017), britische Schauspielerin
 Dick Watling (Richard John Watling; * 1951), Ornithologe, Ökologe und Naturschützer von den Fidschi-Inseln
 Harry Watling (* 1989), englischer Fußballtrainer
 Jack Watling (1923–2001), britischer Schauspieler
 John Watling († 1681), englischer Pirat
 Jonathan Watling (* 1976), US-amerikanischer Ruderer
 Leonor Watling (* 1975), spanische Schauspielerin und Sängerin
 Ralph Watling (1872–unbekannt), englischer Badmintonspieler
 Roy Watling (* 1938), britischer Pilzkundler

Watling bezeichnet folgende Unternehmen:
 Watling Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller